QuteMol — программа с открытым исходным кодом, для интерактивной визуализации молекулярных систем. QuteMol использует имеющиеся возможности современной компьютерной графики, используя библиотеку OpenGL. В программе доступен широкий набор графических эффектов. Методы визуализации QuteMol, направленные на улучшение реалистичности и облегчение восприятия 3D формы и структуры больших молекул или сложных белков.

Галерея изображений 

Ниже приведены изображения полученные в результате работы программы QuteMol.

См. также 

 Молекулярное моделирование

Программы трёхмерного моделирования
Химическое программное обеспечение
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Биоинформатика
Приложения, использующие OpenGL